Afling ist der Name folgender Orte:

 Afling (Gemeinden Bärnbach, Kainach bei Voitsberg), Rotte in Bärnbach und Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Afling (Gemeinde Kematen), Ortschaft von Kematen in Tirol, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol